

Geografia 
 Canada
 Hanover – municipalità rurale del Manitoba
 Hanover – città dell'Ontario

 Cile
 Hanover – isola della regione di Magellano e dell'Antartide Cilena

 Giamaica
 Parrocchia di Hanover – parrocchia civile

 Regno Unito
 Hanover – area di Brighton & Hove, Brighton

 Stati Uniti d'America
 Hanover – villaggio della Contea di Jo Daviess, Illinois
 Hanover – città della Contea di Jefferson, Indiana
 Hanover – città della Contea di Washington, Kansas
 Hanover – città della Contea di Oxford, Maine
 Hanover – comunità non incorporata della Contea di Anne Arundel, Maryland
 Hanover – città della Contea di Plymouth, Massachusetts
 Hanover – villaggio della Contea di Jackson, Michigan
 Hanover – città situata tra la Contea di Hennepin e la Contea di Wright, Minnesota
 Hanover – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Hanover – comune (township) della Contea di Morris, New Jersey
 Hanover – città della Contea di Chautauqua, New York
 Hanover – CDP della Contea di Grant, Nuovo Messico
 Hanover – villaggio della Contea di Licking, Ohio
 Hanover – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Hanover – borough della Contea di York, Pennsylvania
 Hanover – CDP della Contea di Hanover, Virginia

 Sudafrica
 Hanover – città della municipalità locale di Emthanjeni

Pagine correlate 
Hannover (disambigua)